MME ima više značenja.

 MME (psihodelik)
 Neprilizin, membranska metalo-endopeptidaza